Een Sint-Bernarduskerk is een kerkgebouw gewijd aan een heilige Bernardus.

België 
 Sint-Bernarduskerk (Antwerpen)
 Sint-Bernarduskerk (Kiel)
 Sint-Bernarduskerk (Lambermont)
 Sint-Bernarduskerk (Lier)
 Sint-Bernarduskerk (Lubbeek)
 Sint-Bernarduskerk (Nieuwpoort)
 Sint-Bernarduskerk (Sint-Gillis), Brussel
 Sint-Bernarduskerk (Sluis), Mol
 Sint-Bernarduskerk (Tombeek)

Duitsland 
 Sint-Bernarduskerk (Flachsmeer)

Frankrijk 
 Sint-Bernarduskerk (Klaarmares)

Nederland 
 Sint-Bernarduskerk (Hazerswoude-Rijndijk)
 Sint-Bernarduskerk (Bonaire), Kralendijk
 Sint-Bernarduskerk (Made)
 Sint-Bernarduskerk (Ubachsberg)
 Sint-Bernarduskerk (Ulicoten)
 Sint-Bernarduskerk (Utrecht)

Zie ook 
 Sint-Bernardusabdij

Bernardus